Победници у дисциплини скок удаљ на светским првенствима у атлетици у дворани, која је увршћена у програм од првог Светског првенства у атлетици у Индијанамолису 1987. године, приказани су у следећој табели са постигнутим резултатима. Резултати су дати у метрима.

Освајачи медаља на СП 

Легенда: СР = Светски рекорд, РСП = Рекорд светских првенстава, ЕР = Европски рекорд, САР = Северноамерички рекорд, ОКР = Океанијски рекордСРС = Светски рекорд сезоне (најбоље време сезоне на свету), ЛРС = Рекорд сезоне (најбоље време сезоне), НР = Национални рекорд, ЛР = Лични рекорд,

Биланс медаља скока удаљ за мушкарце у дворани 

Стање после 17. СП 2018.

Вишеструки освајачи медаља 
Стање после 15. СП 2014.

Види још 
 Скок удаљ
 Светско првенство у атлетици на отвореном
 Светско првенство у атлетици у дворани
 Победници светских првенстава у атлетици на отвореном — скок удаљ
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — скок удаљ за мушкарце
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок удаљ
 Победнице светских првенстава у атлетици у дворани — скок удаљ
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — скок удаљ за жене

Извори

Спољашње везе 
 Светска првенства у атлетици у дворани сајт WA

Скок удаљ
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици у дворани